Первые в истории Европейские юниорские легкоатлетические игры проходили с 18 по 20 сентября 1964 года на «Стадионе Десятилетия» в Варшаве, столице Польши.

Соревнования стали первым континентальным турниром для спортсменов до 20 лет и послужили прообразом для чемпионатов Европы среди юниоров, которые пришли на смену Европейским играм в 1970 году. Варшавские старты не носили официального статуса, поскольку не были санкционированы Европейской легкоатлетической ассоциацией (это произошло со следующего розыгрыша).

В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1945 года рождения и моложе. Были разыграны 29 комплектов медалей.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 29 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 12 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Сентябрь 1964 года
Спорт в Польше в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Чемпионаты Европы в 1964 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Чемпионаты Европы в Польше
1964 год в лёгкой атлетике